Мерен может означать:

 Мерен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Вестервальд.
 Мерен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Вульканайфель.
 Мерен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Альтенкирхен-Вестервальд.
 Мерен () — коммуна кантона Женева в Швейцарии.
 Мерен — швейцарский футбольный клуб из города Мерен.
 Мерен, Аугуст Фердинанд Микаэль ван (1822—1907) — датский востоковед.
 Мерен, Стейн (1935—2017) — норвежский поэт, писатель, эссеист и драматург.
 Мерен, Хельма (род. 1953) — немецкая гребчиха.